Станцио́нный прое́зд — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Саратове:
 1-й Станционный проезд.
 2-й Станционный проезд.
 3-й Станционный проезд.

Украина 
 Станционный проезд — улица в Евпатории.